Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Howe d'après le nom de l'amiral britannique Richard Howe :
 , initialement un navire marchand indien appelé Kaikusroo acheté par l'amiral Edward Pellew pour servir de frégate de 40 canons ;
 , navire de ligne de 120 canons, lancé en 185, démoli en 1854 ;
 , navire de ligne de 121 canons, renommé Bulwark puis Impregnable ;
 , un cuirassé de la classe Admiral, lancé en 1885 ; 
 HMS Howe, nom proposé pour un croiseur de bataille de la classe Admiral, commandé en 1916, annulé en 1917 ;
 , cuirassé de la classe King George V, lancé en 1940, démoli en 1958.

Howe